A23 steht für:
 einen Gelenkbus des Herstellers MAN, siehe MAN Lion’s City
 eine Batterie, siehe 23A-12V-Batterie
 Martin A-23, amerikanischer Bomber, siehe Martin Baltimore

Autobahnen und Fernstraßen:
 Aftokinitodromos 23 in Griechenland
 Autobahn Südosttangente Wien in Österreich
 Autostrasse A23 (Schweiz)
 Autoestrada A23 in Portugal
 Autovía A-23 in Spanien
 Autoroute A23 in Frankreich
 Autostrada A23 in Italien
 A23 (Kasachstan)
 A23 (Kenia)
 Bundesautobahn 23 in Deutschland

A23